Lagin ist der Familienname folgender Personen:

 Lasar Iossifowitsch Lagin (1903–1979), sowjetischer Schriftsteller
 Ned Lagin (* 1949), US-amerikanischer Electronica- und Avantgarde-Keyboarder